Щепетков — фамилия.

 Щепетков, Антон Петрович (1912—1982) — советский горный инженер. Лауреат Государственной премии СССР.
 Щепетков, Виктор Петрович (1936—1997) — директор Южного рудоуправления НГМК. Лауреат Государственной премии СССР.
 Щепетков, Олег Адольфович (род. 1954) — советский, российский офицер. Герой России.